Выыпсу () — эстонский топоним:

 Выыпсу — посёлок в Ряпинской волости уезда Пылвамаа, Эстония. 
 Выыпсу — деревня в волости Сетомаа уезда Вырумаа, Эстония.